Gullivers reizen, roman van Jonathan Swift
Gulliver's Travels (1939), verfilming
Gulliver's Travels (1977)
Gulliver's Travels (1996)
Gulliver's Travels (2010), verfilming